Долы — деревня в Залегощенском районе Орловской области России. Входит в состав Верхнескворченского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от посёлка городского типа Залегощь, административного центра района. Абсолютная высота — 247 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 44,4 %, женщины — соответственно 55,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения чеченцы составляли 100 % из 11 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Мира).

Примечания 

Населённые пункты Залегощенского района